Die Asian Le Mans Series ist eine seit 2009 ausgetragene Rennserie für Le-Mans-Prototypen und Gran Turimos. Sie wird vom Automobile Club de l’Ouest (ACO) organisiert und stellt das asiatische Pendant zur European Le Mans Series und der American Le Mans Series dar. Sie tritt die Nachfolge der 2006 und 2007 von der SERO (Sports Car Endurance Race Operation) veranstalteten Japan Le Mans Challenge an.

Geschichte 
Schon 2008 sollte im November die erste Veranstaltung zur Asian Le Mans Series auf dem Shanghai International Circuit stattfinden. Diese wurde aber abgesagt.

Für 2009 waren zwei Rennveranstaltungen geplant. Der zweite Meisterschaftslauf in Shanghai wurde erneut abgesagt. So zählte nur die Veranstaltung in Okayama am 31. Oktober und 1. November im Rahmen der Tourenwagen-WM zur Meisterschaft. Hier wurden zwei 500-km-Rennen gefahren. Die Läufe wurden von Sora Racing (Pescarolo-Judd) und Aston Martin Racing (Lola-Aston Martin LMP1) gewonnen. Aufgrund der geringen Starterzahlen aus dem asiatischen Raum blieb der ACO auch 2010 bei lediglich einem Meisterschaftslauf, dass ebenfalls für den Intercontinental Le Mans Cup ausgeschrieben wurde. Das 1000-km-Rennen in Zhuhai gewann das Werksteam von Peugeot.

Für das Jahr 2015, hat der ACO, 5 Fahrzeugklassen ausgeschrieben: LMP2, LMP3, CN, GT & GT-Am, es werden seitdem 4 Rennen pro Saison ausgetragen. Das die Meisterschaft gewinnende Team der LMP2-Wertung erhält einen Startplatz beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Meister

Weblinks 

 Offizielle Homepage

Einzelnachweise 

Sportwagen-Rennserie
Sportveranstaltung in Asien